Lançon je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Lançon (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Lançon (Hautes-Pyrénées) – obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Lançon-Provence – obec v departementu Bouches-du-Rhône